Die coral.co.uk Players Championship Finals 2009 war die erstmalige Austragung des neu von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Darts-Majorturniers. Es wurde vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2009 in der Circus Tavern, dem ehemaligen Austragungsort der PDC World Darts Championship ausgetragen. Es dient als Finale der vorangegangenen Players Championships 2008.

Gewinnen konnte das Turnier die Darts-Legende Phil Taylor. Dieser setzte sich im Finale gegen Robert Thornton mit 16:9 Legs.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bei dem Turnier war jeder der Teilnehmer gesetzt. In der ersten und zweiten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 11 Legs. Im Viertelfinale lautete die Distanz: Best of 17 Legs. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 25 Legs, während im Finale über die Distanz Best of 31 Legs der Sieger gekürt wird.

Teilnehmer 
Für die Players Championship Finals 2009 waren die besten 32 Spieler der PDC Players Championship Order of Merit nach dem letzten Turnier der Players Championships 2008 qualifiziert.

  Phil Taylor
  James Wade
  Alan Tabern
  Mervyn King
  Ronnie Baxter
  Dennis Priestley
  Colin Osborne
  Colin Lloyd
  Andy Hamilton
  Raymond van Barneveld
  Denis Ovens
  Terry Jenkins
  Mark Walsh
  Robert Thornton
  Kevin Painter
  Vincent van der Voort
  Chris Mason
  Alex Roy
  Mark Dudbridge
  Wayne Mardle
  Wayne Jones
  John Part
  Andy Jenkins
  Peter Manley
  Jamie Caven
  Andy Smith
  Steve Maish
  Tony Eccles
  Felix McBrearty
  Adrian Lewis
  Steve Beaton
  Michael van Gerwen

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Endergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2009
Dartveranstaltung 2009
Dartwettbewerb in Purfleet